Théodore est un nom propre théophore qui peut désigner :

Anthroponyme 
Théodore est un prénom français épicène, d'origine grecque. Théodore est aussi un patronyme.

Origine 
La forme originale est  de  Theós, « Dieu » (θεός), et dōron, signifiant « don » (δῶρον). On peut alors comprendre la signification de ce prénom par « don de Dieu ».
On peut également y voir la version grecque du prénom hébreu : מתתיהו, nom qui donne en translittération Matt(a/i)tyahu, comme de nombreux théophoriques, il est composé d'un élément verbal ou nominal et d'un suffixe ou d'un préfixe portant le nom du Dieu en question. Yeho-nathan (Jonathan)=Nethan-'el(Nethanaël)=Nethan-yahu="Dieu/Yahu a donné". Le prénom français "Matthieu" en est le résultat. En outre, le prénom hébreu, "דורון" (Doron), signifiant « don » (Δώρον) a été également utilisé dès l'époque hellénistique.

Au féminin 
 Théodore est peu employée sous sa variante féminine; une bienheureuse catholique porte ce prénom : la Mère Théodore Guérin.
  est la forme féminine de Théodore, ainsi que ses variantes et dérivés , , Dorita, Dorra, Téodora, Théa et Théodorine.

  est plus usitée que Théodore comme féminin du prénom Théodore, mais on peut signaler que Dorothée est aussi un prénom masculin (rare).

Variantes linguistiques 
. gallois : Tudur (qui a donné la dynastie des Tudors)

Patronymes dérivés

Popularité du prénom 
Ce prénom était en France plus répandu au . Il révèle aujourd'hui parfois une origine russe ou du moins est-européenne. Le diminutif Théo connaît une vogue récente.

Antiquité 
 Théodore de Samos (), architecte et sculpteur grec. 
 Théodore de Cyrène (), mathématicien.
 Théodore d'Asinè (), philosophe grec.
 Théodore l'Athée (), philosophe grec.
 Théodore (en latin : Theodorus, en grec : Θεόδωρος) est le frère (ou le demi-frère) de l'empereur byzantin Héraclius et un général important dans les guerres perso-byzantines.

Saints chrétiens 
 .

Papes, patriarches et souverains 
  
 .

Autres religieux 
Théodore d'Octodure, probablement le premier évêque du Valais à la fin du 
Théodore le Lecteur, auteur de CPG 7502-7503
Théodore de Raïthou, auteur de CPG 7600-7602
Théodore Spoudée, auteur de CPG 7968-7969
Théodore d'Alexandrie, auteur de CPG 7236
Théodore Syncelle, auteur de CPG 7935-7936
Théodore de Paphos, auteur de CPG 7987
Théodore Ascidas, auteur de CPG 6988
Théodore de Bostra, auteur de CPG 7201
Théodore Copris, auteur de CPG 7225
Théodore de Constantinople, diacre, auteur de CPG 7632
Theodore ep. Philar., auteur de CPG 7227
Théodore de Trimithonte, auteur de CPG 7989
Théodore le moine, auteur de CPG 7295
Théodore de Scythopolis, auteur de CPG 6993
Théodore d'Héraclée, auteur de CPG 3561-3567 (obiit 355)
Théodore le Sanctifié, auteur de CPG 2373-2376 (disciple de Pacôme le Grand dont Jérôme a traduit un opuscule)
Théodore de Pharan, monothéliste.
 Théodore, métropolite de Kiev.
 Théodore, abbé du monastère de Groyland, dans le royaume des Merciens.
 Théodore d'Andrinople, évêque d'Andrinople et père adoptif de Saint Alype.
 Théodore d'Atchara, moine et Prohigoumène géorgien.

Autres personnalités portant ce prénom 
 
 Théodore (), neveu de l’empereur byzantin Héraclius ;
 Théodore d'Antioche, philosophe et savant syrien entré au service de l'empereur  de Hohenstaufen ;
 Théodore Agrippa d'Aubigné
 
 Théodore de Banville
 Théodore de Bèze
 Théodore Botrel
 Théodore Chassériau
 Théodore Deck
 Fiodor Dostoïevski
 Théodore Géricault
 Theodor Herzl
 Théodore Monod
 Theodore Roosevelt
 Théodore Rousseau
 
 , roi de Corse
 
 Charles-Théodore en Bavière
 Théodore Lamine, homme politique centrafricain
 Théodore Verhaegen
 Theodorus Aaninck

Personnages de fiction 
 Theodore Bagwell, alias T-Bag prisonnier et criminel de la série Prison Break.
 Théodore Poussin, héros de la bande dessinée du même nom.
 Theodore Nott, personnage de la saga Harry Potter

Personnalités portant ce nom de famille 

 Delphine Théodore (19?-), actrice française
 René Théodore (1941-2003), enseignant et homme politique haïtien
 Valérie Théodore (19?-), actrice et réalisatrice française.

Littérature 

 Théodore, vierge et martyre, tragédie de Pierre Corneille publiée en 1646.

 Toponymie 

 , localité australienne située dans la région du Queensland.
 Theodore, localité américaine située en Alabama.
 Aghi Theodori, localité grecque sur le golfe Saronique, près de Corinthe.
 Saint-Théodore-d'Acton, municipalité de paroisse du Québec (Canada), dans la Montérégie.
 , nom de deux communes italiennes.
 San Theodoros, État fictif d'Amérique centrale dans Les Aventures de Tintin''.

Voir aussi 
 Théodoret de Cyr († 450), évêque et historien à Cyr
 Maison Tudor (1485-1603), famille royale anglaise

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Patronyme français
Homonymie de localités aux États-Unis
Nom théophore